Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute du 10 au .

Andrea Jaeger remporte le simple dames. En finale, elle bat Tracy Austin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Cinq équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1980
Floride
Tennis aux États-Unis en 1980
Compétition de tennis à Tampa
Sport en novembre 1980